Frederick Meyer (1900–1983) olimpiai bronzérmes amerikai birkózó
 Frederick Meyer (1910–1996) olimpiai ezüstérmes amerikai tornász

Hasonló nevűek
 Fredrik Meyer (1916–1989) olimpiai ezüstérmes norvég vitorlázó